Dejan Lekić (Servisch: Дејан Лекић, Kraljevo, 7 juni 1985) is een Servisch voetballer die bij voorkeur als aanvaller speelt. Hij tekende in september 2014 een eenjarig contract bij SD Eibar. Dat nam hem transfervrij over van Gençlerbirliği SK. Lekić debuteerde in 2009 in het Servisch voetbalelftal.

Clubstatistieken 

Lekic, Dejan